«Спасители Шаолиня» (, , букв. Герои торговых кварталов) — фильм с боевыми искусствами режиссёра Чжан Чэ, вышедший в 1979 году.

Сюжет 
Чань Ачхюнь — продавец, который практикует стиль богомола и любит потренироваться со своим другом Лён Тхиньпоу, официантом, который может использовать что угодно в качестве оружия, в особенности миску и пару палочек для еды. Хотя оба выполняют чёрную работу, из-за которой чувствуют себя несчастными, они мечтают в один прекрасный день стать великими героями и умереть ради благородного дела. Чю Чхой, ученик местной школы, кого постоянно унижают соученики, становится другом Ачхюня и Тхиньпоу после того, как они спасли его от избиения другими учениками.

Между тем Бай Мэй,  Коу Чёньчун и его люди прибывают в храм в поисках раненого Хун Хэйкуня, затем дерутся с монахами и Хонь Чхатом. В итоге Чхат сбегает, а монахи погибают; Чхат ищет раненого. Тем временем Хэйкунь приходит в школу Чю Чхоя, поскольку учитель школы — старый друг Хэйкуня. Тем не менее учитель отказывается помогать Хэйкуню и сразу же докладывает Бай Мэю.

Чю Чхой, Ачхюнь и Тхиньпоу находят раненого Хэйкуня и раздумывают, как им достать лекарства. После выздоровления Хэйкунь благодарит троих преподаванием специальных техник для совершенствования их навыков. Хонь Чхат также присоединяется к ним после участия в драке в ресторане Тхиньпоу.

Тем не менее один из учеников школы заметил, как Чхой покупает лекарства для Хэйкуня. Об этом он докладывает Мэю и Чёньчуну, а затем приводит Мэя и его людей в убежище беглеца, после чего Хэйкунь и его товарищи сбегают в старый храм. Хотя беглецы попадают в окружение, Чёньчун решает дождаться рассвета, чтобы напасть на них; чтобы ни рисковать, один из скрывающихся сбегает пока не стало светло.

Наступает утро, и Чёньчун нападает, в результате чего он сам, его люди и Чхой погибают в бою, а Ачхюнь и Тхиньпоу получают смертельные ранения. Поскольку правительственные войска на подходе, оба остаются и берут на себя солдат, поэтому Чхату и Хэйкуню удаётся сбежать. Ачхюнь и Тхиньпоу осознают, что их мечта сбылась — они умирают за благородное дело.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Shaw Brothers
 Продюсер: Шао Жэньлэн
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: , Чжан Чэ, Чхой Найпань
 Ассистент режиссёра: Цзян Шэн, Чань Яумань
 Постановка боевых сцен: Роберт Тай, Лу Фэн, Цзян Шэн
 Художник: Джонсон Цао
 Монтажёр: Лэй Имхой, Цзян Синлун
 Грим: У Сюйцин
 Дизайнер по костюмам: Лю Цзию
 Оператор: Чхоу Вайкхэй
 Композитор:

Примечания

Ссылки 
   
 «Спасители Шаолиня» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «Спасители Шаолиня» в базе Гонконгского Киноархива

Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы о Шаолине
Фильмы Чжан Чэ